Мирное (), село, 
Подвысочанский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321083504. Население по переписи 2001 г. составляет 91 (35/56 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мирное находится в 2-х км от села  Гороховатка и в 3-х км от села  Подвысокое.

История 
 1775 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)